Планшетный нетбук (нетбук-трансформер) — это портативный персональный компьютер, совмещающий в себе признаки нетбука и интернет-планшета.

Основные особенности 
В общем случае планшетный нетбук представляет собой нетбук, оснащённый поворотным сенсорным экраном. Как правило, дисплей такого устройства имеет диагональ 9—12 дюймов и крепится к основанию при помощи шарнира. Экран можно развернуть вокруг собственной оси и положить на клавиатуру. Такое положение позволяет добиться большей компактности и является более комфортным для работы в планшетном режиме.

Более поздние варианты планшетных нетбуков (например, Asus Eee Pad Transformer) могут иметь съёмную клавиатуру, полностью отделяющуюся от дисплея.

Управление может осуществляться как при помощи традиционных устройств ввода (клавиатуры, мыши, трекпада), так и непосредственно с экрана при помощи пальцев или стилуса.

Первым планшетным нетбуком на потребительском рынке стал Asus Eee PC T91 MT, представленный на выставке CES 2009.

Сравнение с интернет-планшетами 

Основным отличием является наличие у планшетного нетбука физической клавиатуры. Этот фактор определяет и основное назначение каждого из устройств: интернет-планшет предназначен для потребления контента (просмотр видео, выход в интернет, чтение электронных книг), в то время как планшетный нетбук удобно использовать для деятельности, подразумевающей набор или редактирование больших объёмов текста.

За счёт отсутствия клавиатуры интернет-планшет портативнее планшетного нетбука (имеет меньшие габариты и вес).

Также можно отметить разницу в размере экрана. Для планшетного нетбука это 9—12 дюймов, тогда как планшеты традиционно делают семи- или десятидюймовыми.

Примечания

Ссылки 

Планшетные компьютеры